Olfert har flere betydninger:
 Olfert (navn) – Et almindeligt drengenavn
 Olfert (handling) – Den handling, at trække et offers underbukser så langt op ad ryggen som muligt.
 Olfert (filmpris) – Y-movies filmpris der en gang årligt bliver uddelt til de bedste film lavet i KFUM og KFUK i Danmark.